Halbesel bezeichnet
 die Art Asiatischer Esel
 BLS CFe 2/6, Triebwagen der BLS